Falconer, svéd együttes
Falconer, a svéd együttes 2001-es albuma
Falconer, település az USA New York államában